Alberti är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Barbara Alberti (född 1943), italiensk författare
 Carl Christian Alberti (1814–1890), dansk jurist och politiker
 Domenico Alberti (omkring 1710–1746), italiensk tonsättare
 Friedrich von Alberti (1795–1878), tysk geolog
 Fritz Alberti (1877–1954), tysk skådespelare
 Leon Battista Alberti (1404–1472), italiensk humanist
 
 Maryse Alberti (född 1954), fransk-amerikansk filmfotograf
 Peter Adler Alberti (1851–1932), dansk jurist och politiker
 Rafael Alberti (1902–1999), spansk poet
 
 Willeke Alberti (född 1945), nederländsk sångerska och skådespelare

Italienska efternamn